Stora Bergholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Bergholmen, Sibbo, Nyland, 
 Stora Bergholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Lilla Bergholmen
Bergholmen

Robotskapade Finlandförgreningar